Joseph Eudore Jean-Guy Gendron, född 30 augusti 1934, död 30 juni 2022, var en kanadensisk professionell ishockeyforward som tillbringade 14 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för New York Rangers, Boston Bruins, Montreal Canadiens och Philadelphia Flyers. Han producerade 383 poäng (182 mål och 201 assists) samt drog på sig 695 utvisningsminuter på 864 grundspelsmatcher.

Han spelade också för Quebec Nordiques i World Hockey Association (WHA) och Providence Reds och As de Québec i American Hockey League (AHL).

Direkt efter ishockeykarriären blev han ishockeytränare för Quebec Nordiques och tränade laget mellan 1974 och 1976. Gendron blev senare professionell golfspelare.

Den 30 juni 2022 avled han med hjälp av dödshjälp vid 87 års ålder. Gendron hade förlorat synen efter en ögonsjukdom och synen kunde dock inte återställas.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jean-Guy Gendron NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jean-Guy Gendron hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1934
Idrottare från Montréal
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Spelare i Providence Reds
Spelare i New York Rangers
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i As de Québec
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Quebec Nordiques (1972–1979)
Kanadensiska ishockeytränare
Tränare i Quebec Nordiques (1972–1979)
Kanadensiska golfspelare
Avlidna 2022
Personer som har avlidit med dödshjälp